Cavendish – brytyjska rodzina szlachecka wywodząca się z Cavendish w hrabstwie Suffolk.

Dzieje rodu 
Pierwszym poświadczonym w źródłach przodkiem był John Cavendish (1346 - 1381) sędzia w sądzie Izby Karnej który zginął w czasie powstania Wata Tylera. George Cavendish (zm. 1562) był sekretarzem kardynała Wolseya i autorem jego biografii napisanej pod koniec życia kardynała. „Życie kardynała Wolseya” posłużyło później Szekspirowi jako jedno z głównych źródeł do „Henryka VIII”, sam Szekspir wysoko cenił biografię Cavendisha za niewątpliwą historyczną autentyczność. Młodszy brat George’a William Cavendish zyskał wielkie bogactwo dzięki pełnionej funkcji Wielkiego Skarbnika, a także jak twierdzono dzięki nieuczciwym wykorzystywaniu rozwiązywania klasztorów za Henryka VIII. Jego trzecią żona była słynna Bess Hardwick z którą miał ośmioro dzieci. Jeden z ich synów Charles Cavendish (1553 - 1617), był ojcem Williama Cavendisha 1. księcia Newcastle-upon-Tyne, podczas gdy drugi syn, Henry Cavendish, był przodkiem baronów Waterpark. Najmłodszy syn William Cavendish, był politykiem i zwolennikiem kolonizacji Wirginii. W 1605 roku został obdarzony tytułem barona Cavendish a 1618 roku hrabiego Devonshire. Jego najstarszy syn William Cavendish (1590 - 1628), drugi hrabia Devonshire był patronem filozofa Thomasa Hobbesa Po jego przedwczesnej śmierci wszystkie tytuły przeszły na jego syna Williama Cavendisha (1617 - 1684), trzeci hrabia Devonshire.

Książęta Devonshire 
 William Cavendish (1617 - 1684), czwarty hrabia Devonshire. Był zdecydowanym zwolennikiem Chwalebnej Rewolucji, a później służył Wilhelmowi III i Marii II jako Lord Steward pałacu Witehall. W 1694 r. został dla niego utworzony tytuł markiza Hartington w parostwie Anglii. W roku 1694 otrzymał także tytuł księcia Devonshire Jego następcą został jego najstarszy syn;

 William Cavendish (1672 - 1729), drugi książę Devonshire. Pełnił liczne funkcje polityczne min Lord Przewodniczący Rady i Lord Tajnej Pieczęci. Jego najstarszy syn,

 William Cavendish (1698 - 1755), trzeci książę Devonshire służył jako Lord Tajnej Pieczęci i Gubernator Irlandii. Po jego śmierci tytuły przeszły na jego najstarszego syna;

 William Cavendish (1720 - 1764), czwarty książę Devonshire najwybitniejszy polityk w rodzinie. W 1751 roku został baronem Cavendish - Hardwicke i zasiadł w Izbie Lordów. Rok później został mianowany na Pierwszego Lorda Skarbu, w latach 1756 - 1757 był premierem Wielkiej Brytanii. Poślubił Charlotte Boyle, baronową Clifford córkę słynnego architekta Richarda Boyle, hrabiego Burlington. Ich trzeci i najmłodszy syn George Cavendish w 1831 roku otrzymał tytuł hrabiego Burlington.Kolejnym księciem został;

 William Cavendish (1748 - 1811) najstarszy syn czwartego księcia. Po matce odziedziczył tytuł barona Clifford i ziemie w zachodniej Anglii. jego pierwszą żoną była znana z niezwykłej urody i burzliwego życia księżna Georgiana Spencer (1757 - 1806). Ich jedyny syn

 William Spencer-Cavendish (1790 - 1858), szósty książę Devonshire nigdy się nie ożenił i po jego śmierci w 1858 roku baronia Clifford przypadła jego siostrom. Jego następcą został jego kuzyn drugi hrabia Burlington

 William Cavendish (1808 - 1891), który stał się siódmym księciem Devonshire. Był synem Williama Cavendisha najmłodszego syna czwartego księcia.. Jego następcą został jego najstarszy żyjący syn.

 Spencer Compton Cavendish (1833 - 1908) ósmy książę Devonshire. Książę był znanym politykiem i jednym z najbardziej znanych członków rodziny Cavendish. Pełnił urząd Sekretarza Stanu w Indiach i Sekretarza Stanu ds. Wojny, był członkiem Partii Liberalnej i Partii Liberalno-Unionistycznej. Ożenił się z Louisę von Alten (1832 - 1911), wdową po siódmym księciu Manchester, nie mieli razem dzieci i książę zmarł bezpotomnie a jego następcą został jego bratanek;

 Victor Cavendish (1868 - 1938), książę dziewiąty. Był najstarszym synem Edwarda Cavendisha, trzeciego syna siódmego księcia. Książę był Gubernatorem Generalnym Kanady w latach 1916 - 1921, Sekretarzem Stanu ds. Koloni 1922 - 1924. Jego najstarszy syn;

 Edward William Spencer Cavendish (1895 - 1950) dziesiąty książę, był również politykiem Partii Konserwatywnej i pracował jako sekretarz Stanu ds. Dominów, Sekretarz Stanu ds. Indii i Birmy oraz Sekretarz Stanu ds. Koloni. Jego najstarszy syn i spadkobierca;

 William Cavendish, markiz Hartington ożenił się z Kathleen Kennedy, córką Josepha Kennedy’ego i siostrą przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Hrabia Hartington zginął w II wojnie światowej w 1944 roku wkrótce po ślubie. Para nie miała dzieci kolejnym księciem został więc drugi ale najstarszy żyjący syn;

 Andrew Cavendish (1920 - 2004), jedenasty książę Devonshire. Podobnie jak przodkowie był zagorzałym konserwatystą. Poślubił Deborah Mitford, najmłodszą ze słynnych sióstr Mitford. Tytuł przejął ich syn;

 Peregrine Cavendish (ur. 1944), dwunasty książę Devonshire.

Drzewo genealogiczne Cavendishów i rodów skoligaconych

Zobacz też 
 Książę Devonshire

Angielska szlachta
Arystokracja brytyjska